Сэ́мми () — уменьшительно-ласкательная форма имени Сэм:

 Сэмми Кан (1913—1993) — американский поэт и музыкант.
 Сэмми Хагар (род. 1947) — американский гитарист и рок-вокалист.